Windsbraut steht für:

 Wirbelsturm
 Wetterdämon in der germanischen Mythologie
 Aello, Gestalt in der griechischen Mythologie
 Kurzgeschichte von T.C. Boyle
 Windsbraut (Yacht), Regattayacht (Baujahr 1939) der Meter-Klasse
 Windsbraut, eine der ersten Lokomotiven der Leipzig-Dresdner Eisenbahn-Compagnie

Gemälde:
 Die Windsbraut, Gemälde von Max Ernst, 1927, Pinakothek der Moderne, München 
 Windsbraut, Gemälde von Oskar Kokoschka, darstellend den Künstler mit Alma Mahler-Werfel 1913–1914, Kunstmuseum Basel, Basel

Skulpturen:
 Windsbraut, Skulptur aus den 1970er Jahren auf dem Flensburger Schiffbrückplatz von Hermann Menzel
 Windsbraut (Frankfurt-Höchst), Skulptur auf dem Frankfurter Dalbergplatz von E. R. Nele
 Skulptur an der Hamburger Binnenalster von Hans Martin Ruwoldt
 Skulptur am Nassauhafen in Wilhelmshaven von Hartmut Wiesner
 Die Windsbraut II, Skulptur in Berlin von Erich Fritz Reuter
 Skulptur in Bremerhaven von Gerhard Olbrich

Siehe auch